Sherman County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Sherman County (Kansas) – okres státu Kansas
 Sherman County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Sherman County (Oregon) – okres státu Oregon
 Sherman County (Texas) – okres státu Texas